Przyrembel ist der Familienname von:
 Alexandra Przyrembel (* 1965), deutsche Historikerin
 Hans Przyrembel (1900–1945), deutscher Designer und Goldschmied

Siehe auch:
 Pschyrembel